Fehmi est à la fois un prénom et un nom de famille turc.

Prénom 
 Fehmî (1564–1596), poète ottoman ;
 Fehmi Bülent Yıldırım (né en 1966), activiste turc musulman ;
 Fehmi Koru, éditorialiste et journaliste turc ;
 Fehmi Mert Günök, né en 1989, footballeur turc ;
 Fehmi Naji, né en 1928, grand mufti d'Australie ;
 Hasan Fehmi Bey (1874-1909), journaliste turc assassiné ;
 Mustafa Fehmi Kubilay (1906-1930), héros national turc.

Patronyme 
 Hasan Fehmi (1879-1961), parlementaire et ministre turc.